Brenke ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Brenke, (* vor 1960-1988),  deutscher Kabarettist
 Karl Brenke (* 1952), deutscher Volkswirt